Брайан Ти (, Takata Zebomu; , ) — американский актёр японского происхождения, известный по роли Ди Кея в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт».

Ранние годы 
Брайан родился в Окинаве, от корейской матери (корейцы-зайничи) и от отца американца японского происхождения. В возрасте двух лет он переехал в Хасиенда-Хайтс, штат Калифорния, где и вырос. Он обучался в высшей школе Glen A. Wilson, где он был капитаном футбольной команды. Окончил Калифорнийский университет в Беркли по направлению «Театральное искусство». Он свободно говорит на трех языках: корейском, японском и английском.

Карьера 
Брайан играл роли Казу в телесериале «Зоуи 101» канала Nickelodeon и Эдди в телесериале «Столкновение». Он также снялся в ролях Акиры Кимуры в телесериале «Гримм» и Такэды в сериале «Чёрная метка». Появлялся в эпизоде The Girl in the Mask 4 сезона сериала «Кости». Он также играл Дуэйна Архимеда в художественном фильме Roswell FM, появлялся в эпизоде первого сезона «Под прикрытием» в роли корейского преступника Кенга.

Фильмография

Примечания

Ссылки